Die Saison 2010/11 der Oberliga Niedersachsen war die 64. Spielzeit der Fußball-Oberliga Niedersachsen und die dritte als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Erstmals wurde die Liga eingleisig ausgetragen. Die Saison begann am 6. August 2010 und endete mit dem letzten Spieltag am 11. Juni 2011. Der Meister und Aufsteiger in die Regionalliga wurde der SV Meppen mit vier Punkten Vorsprung auf den BV Cloppenburg.

Die Absteiger waren der SV Drochtersen/Assel, Eintracht Northeim, der SV Ramlingen-Ehlershausen, der TuS Güldenstern Stade und Teutonia Uelzen. Den Kickers Emden wurde die Lizenz für die folgende Saison zunächst verweigert. Im Rahmen des Beschwerdeverfahrens erhielten die Emder doch noch die Zulassung. Durch den nachträglichen Verbleib der Emder musste der SV Arminia Hannover ebenfalls absteigen.

Die Aufsteiger aus der Landesliga Niedersachsen waren der VfL Bückeburg, der RSV Göttingen 05, der SV Holthausen/Biene und der Rotenburger SV als jeweilige Staffelsieger. Aus der Regionalliga Nord stieg die zweite Mannschaft von Eintracht Braunschweig ab. Ursprünglich war auch der Abstieg des TSV Havelse als Viertletztem der Regionalliga Nord vorgesehen, durch eine Aufstockung der Staffel West auf 19 Mannschaften zur Folgesaison blieb jedoch ein Platz in der Regionalliga frei, den daraufhin Havelse einnahm.

Der Torschützenkönig wurde Manuel Brunne vom SV Ramlingen/Ehlershausen mit 28 Treffern. Der FC Hansa Lüneburg änderte seinen Namen nach der Spielzeit und trat fortan als Lüneburger SK Hansa an. Die Oberliga Niedersachsen spielte in der folgenden Saison mit 18 Mannschaften.

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Oberliga Niedersachsen 2010/11 bei kicker.de

Einzelnachweise 

2010
Oberliga Niedersachsen 2010/11